21-idrossisteroide deidrogenasi (NAD+)
21-idrossisteroide deidrogenasi (NADP+)